Annibal – variante del nome proprio di persona Annibale
 Annibal – tragedia teatrale di Pierre de Marivaux
 Annibal – nave della marina francese
 Stefano Annibal – ex rugbista a 15, allenatore di rugby e imprenditore italiano

Pagine correlate 
 Hannibal
 Annibale (disambigua)